ME2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 584 амінокислот, а молекулярна маса — 65 444.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іонами металів. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки